Jörg Müller est un jongleur allemand, vivant en France. Il est le créateur en 1994 de « mobile », un numéro créé autour d’un agrès composé de 5 tubes métalliques de longueurs différentes, suspendus à un même point d’accroche à plusieurs mètres de hauteur. L’objet rappelle les carillons de Feng-Shui que l’on place au-dessus des portes d’entrée.

Jörg Müller exécute des figures de jonglage pour la plupart habituelles (cascades, douches…) mais le mouvement des objets à l’horizontale prend une grande ampleur et provoque un rapport inédit entre le jongleur et les objets. L’unique musique de ce numéro provient des tubes eux-mêmes, que le jongleur frappe avec des faux doigts scotchés sur ses doigts.

Liens externes 
Site Internet de Jörg Müller - www.mullerj.org

Jongleur
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)